Live har flere betydninger:

 Live (begivenhed) - transmission fra en begivenhed eller hændelse
 Live (optræden) – optræden for publikum
 Koncert (begivenhed) - optræden for publikum med musik
 Live (navn) – et norsk pigenavn

Film 
 Live! (film fra 2005), en hollandsk film fra 2005
 Live! (film fra 2007), en amerikansk film fra 2007
 Live (film fra 2014), en japansk film fra 2014

Musik

Musikgrupper 
 Live (musikgruppe) – en amerikansk rockmusikgruppe

Albums 
 Album med titlen Live

EP'er 
 Live EP (Anal Cunt album)
 Live EP (Breaking Benjamin EP)
 Live (Roxus EP)
 Live (The Smithereens EP)
 CeCe Peniston (EP Live)
 Live EP (1980 Ozzy Osbourne EP)
 Live EP (Live at Fashion Rocks), af David Bowie
 Live EP (The Jam EP)

Sange 
 "Live" (russisk sang)
 "Live" (Superfly sang)
 "Live" (The Merry-Go-Round sang)